

События 

 1145 — Гранадский эмират (вторично).
 1145 — Мурсийский эмират (третий раз).
 Присоединение Мурсии и Тортосы к Валенсии.
 1145—1147 — Валенсийский эмират (третий раз).
 Начало вторжения Альмохадов в Испанию. Захват Альмохадами Гранады.
 Одним из идеологов Римской республики становится Арнольд Брешианский.
 1145—1153 — Папа Римский Евгений III.

Русь
 После неудачной попытки захватить Галич Иван Берладник бежал за Дунай.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1145 году
 Амори II, Король Иерусалима

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1145 году
 Ташфин ибн Али
 Луций II (папа римский)

См. также